NGC kan avse:
 NGC –  i början av 2000-talet Nintendos "flaggskepp" på spelkonsolsmarknaden, se Nintendo Gamecube
 NGC – en astronomisk katalog över planetariska nebulosor, stjärnhopar och galaxer, se New General Catalogue